Maïnassara ist der Familienname folgender Personen:

 Aïchatou Maïnassara (1971–2020), nigrische Politikerin
 Demba Maïnassara (1910–1996), nigrischer Offizier
 Ibrahim Baré Maïnassara (1949–1999), nigrischer Politiker und Präsident des Landes